This Time Around peut désigner :

Musique 
 This Time Around est une chanson de Michael Jackson qui figure sur l'album History (1995).
 This Time Around est un album du groupe américain Hanson sorti en 2000.
 This Time Around est une chanson extraite de cet album éponyme.